41-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 1 жовтня до 27 жовтня 1973 року в Москві. 

Після перемоги Фішера над Спаським шахове керівництво вирішило, що всі провідні шахісти повинні виступати в першості країни. Чемпіонат 1973 року вважають одним із найсильніших шахових турнірів в історії СРСР. У чемпіонаті брали участь чотири екс-чемпіони світу і один майбутній чемпіон, а також кілька багаторічних претендентів на звання володаря шахової корони. Перемога в турнірі — один із найбільших турнірних успіхів Бориса Спаського.

Турнірна таблиця

Посилання 
 41st Soviet Championship, Moscow 1973

Чемпіонати СРСР із шахів
1973 у шахах
Жовтень 1973